Юрген Мельцер и Ивета Бенешова — победители турнира.

Прошлогодние чемпионы — Кара Блэк и Леандер Паес — уступили в четвертьфинале.

Посев 
Все сеянные начинали турнир со второго раунда.

  Боб Брайан /  Лизель Хубер (Четвертьфинал, отказ)
  Максим Мирный /  Ярослава Шведова (Второй круг)
  Ненад Зимонич /  Катарина Среботник (Третий круг, отказ)
  Махеш Бхупати /  Елена Веснина (Финал)
  Айсам-уль-Хак Куреши / /  Квета Пешке (Второй круг)
  Рохан Бопанна /  Саня Мирза (Четвертьфинал)
  Филипп Пецшнер /  Барбора Заглавова-Стрыцова (Второй круг)
  Даниэль Нестор /  Чжань Юнжань (Полуфинал)

<ol start="9">
 ''' Юрген Мельцер /  Ивета Бенешова (Титул)
  Дик Норман /  Лиза Реймонд ''(Второй круг)
  Марк Ноулз /  Надежда Петрова ''(Третий круг)
  Даниэле Браччали /  Флавия Пеннетта ''(Отказ)
  Франтишек Чермак /  Луция Градецкая ''(Второй круг)
  Леандер Паес /  Кара Блэк ''(Четвертьфинал)
  Энди Рам /  Меган Шонесси ''(Третий круг)
  Давид Марреро /  Андреа Главачкова (Второй круг)

 Специальные приглашения в основу (WC) 

  Джонатан Маррей /  Энн Кеотавонг (Первый раунд)
  Росс Хатчинс /  Хезер Уотсон (Второй раунд)
  Джейми Дельгадо /  Мелани Саут (Второй раунд)

<ol start="4">
  Колин Флеминг /  Джоселин Рэй ''(Третий раунд)
  Кен Скупски /  Елена Балтача ''(Второй раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Взрослые